Монго́лія ().

Географія 
 Монголія () — держава в Центральній Азії.
 Держава Монголія, або Богдо-ханська Монголія () — держава на території Зовнішньої Монголії у 1911—1921 рр.
 Велика Монголія (, або Монголосфера) — історична область в Центральній Азії.
 Зовнішня Монголія — історичний регіон в Центральній Азії, що входив у склад імперії Цін (1691—1911).
 Внутрішня Монголія — автономний район на півночі Китайської Народної Республіки.
 Північна Монголія — по відношенню до Росії це історична область в Південному Сибіру, що включає Етнічну Бурятію в межах Російської Федерації; по відношенню до Китаю ця назва може стосуватися регіону Халха.

Техніка 
 Монголія — вантажний та пасажирський пароплав, побудований в 1901 році на замовлення Морського пароплавного товариства Китайсько-Східної залізничної дороги. В 1904 р. був переобладнаний в госпітальне судно. Після продажу Великій Британії отримав назву Western Australia, затим Patricia.

Див. також 
 Монголи
 регіон Халха

Примітки